Na startovní listině Tour de France 1999  bylo celkem 180 cyklistů z 20 cyklistických stájí. 86. ročníku Tour de France se účastnili dva čeští cyklisté – Ján Svorada (DNF), startující za italskou stáj  Lampre–Daikin a Pavel Padrnos (DNF), startující za italskou stáj  Lampre–Daikin.

Odkazy

Reference 

Tour de France
Cyklistika v roce 1999